Финал Кубка Азии по футболу 2011 года — финальный матч Кубка Азии 2011 года, который прошёл 29 января 2011 года на стадионе «Халифа» в Дохе. В финале приняли участие сборные Австралии и Японии. Матч завершился победой Японией над Австралией (1-0) после дополнительного времени благодаря голу, забитому Таданари Ли. Таким образом, Япония получила право участвовать в Кубке конфедераций ФИФА 2013 года в качестве представителя АФК.

Церемония закрытия турнира состоялась непосредственно перед началом матча. 37 174 зрителя посетили этот матч, хотя нескольким тысячам болельщиков с билетами было запрещено входить на стадион после закрытия входа за 30 минут до начала матча.

Телевизионная аудитория из 484 миллионов человек в 80 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Северной Америки и Северной Африки стала свидетелем победы Японии со счетом 1:0.

Путь к финалу 
Финал был сыгран между Японией и Австралией. Япония, тренируемая итальянцем Альберто Дзаккерони, вышла в финал после победы над Катаром в четвертьфинале и Южной Кореей после серии пенальти в полуфинале. Австралия, также возглавляемая иностранным тренером (немцем Хольгером Осеком) одолела Ирак в четвертьфинале и Узбекистан со счетом 6:0 в полуфинале. Финальный матч стал 88-м и рекордным для австралийского вратаря Марка Шварцера. Синдзи Кагава пропустил матч из-за травмы.

Статистика матча

Примечания 

Футбол в Азии в 2011 году
2011
Матчи сборной Австралии по футболу
Матчи сборной Японии по футболу
Январь 2011 года
События 29 января
Международные спортивные соревнования в Дохе
Спорт в Катаре в 2011 году
Спорт в Австралии в 2011 году
Спорт в Японии в 2011 году